Begaardenklooster (Roermond)
Begaardenklooster (Zepperen)
Bogaardenklooster (Maastricht)